Персоналии:
 Рабан, Зеэв (1890—1970) — израильский художник, график, скульптор и промышленный дизайнер.
 Рабан, Луи-Франсуа (1795—1870) — французский писатель.
 Раба́н Мавр (Храбан Мавр, лат. Rabanus (Hrabanus) Maurus) (ок. 780—856) — немецкий богослов, писатель, поэт, лексикограф. 
 Пако Рабан — французский модельер.
Географические названия:
 Рабан — населённый пункт на Ближнем Востоке.